Ee of Ie kan verwijzen naar:

Waterloop
E of IJe, in Zeevang en Edam-Volendam
Ee (De Friese Meren), in Gaasterland
Ee (IJlst), bij IJlst, gemeente Súdwest-Fryslân
Ee (Woudsend), bij Woudsend, gemeente Súdwest-Fryslân
Ee of Eede (rivier), bij Aardenburg en Eede
Dokkumer Ee, tussen Leeuwarden en Dokkum
Zuider Ee tussen Dokkum en Ezumazijl
Een waterloop tussen Grouw en Drachten (achtereenvolgens):
Peanster Ee, bij de buurtschap Pean
Wijde Ee (Grouw)
Sitebuurster Ee
Kromme Ee
Wijde Ee (Smallingerland)

Plaatsnaam
Ee (Noardeast-Fryslân), een dorp in Noardeast-Fryslân
Ee (Súdwest-Fryslân), een buurtschap bij Itens
Smalle Ee, een dorp in de gemeente Smallingerland
Ooster Ee, een wijk in Monnickendam
Nedersaksische uitspraak van het Gelderse Ede

Zie ook
EE (telecommunicatiebedrijf), Brits telecommunicatiebedrijf
Empire Earth, een computerspel